Сокорово — топоним:

 Сокорово — село в Бешенковичском районе Витебской области Белоруссии.
 Сокорово — село в Раздельнянском районе Одесской области Украины.
 Сокорово — озеро в Бешенковичском районе Витебской области Белоруссии.